Carl Hammar kan avse:

 Carl Hammar (godsägare) (1819–1887), godsägare och politiker
 Carl Hammar (ingenjör), (1829–1908), ingenjör
 Carl Hammar (rådman) (1852–1910)
 Carl Hammar (låtskrivare)
 Carl Elias Hammar (1853–1914), skulptör
 Carl-William Hammar (1918–2006), finlandssvensk målare